Schackgalerie steht für 
 Sammlung Schack, eine Gemäldesammlung und ein Kunstmuseum in München
 Alte Schackgalerie, Ausstellungsort der Gemäldesammlung bis 1909
 Neue Schackgalerie, Ausstellungsort der Gemäldesammlung seit 1909